

Слакбаш — село, Белебеївський район, Башкортостан
 Слакбаш — присілок, Благоварський район, Башкортостан

Див. також 
 Слак